Dirty Weekend ist der Titel folgender Filme:
 Dirty Weekend (1993), britischer Spielfilm von Michael Winner (1993)
 Dirty Weekend (2013) (Verweistitel: Le Weekend), französisch-amerikanischer Spielfilm von Christopher Granier-Deferre (2013)
 Dirty Weekend (2015), amerikanisch-mexikanischer Spielfilm von Neil LaBute (2015)